НВ се може значити:
 Надморска висина
 Нова Варош, град у западној Србији.